Санкторум има више значења:

 Санкторум (Атотонилко ел Гранде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санкторум (Кваутлансинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санкторум (Санкторум де Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику